Chaban bezeichnet:

 Einen Nachnamen; siehe Jacques Chaban-Delmas
 eine veraltete Transliteration des islamischen Monatsnamens Schaʿbān